Ciclista é o utilizador da bicicleta, veículo de duas rodas não motorizado, quer como meio de transporte, quer como objecto de lazer ou em competições desportivas de ciclismo.

Ciclismo